Soimensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Soimensaari (ö, lat 62,64, long 27,64), Norra Savolax, Varkaus, 
 Soimensaari (ö, lat 62,66, long 27,74), Norra Savolax, Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar